Vitus steht für:

 ein lateinischer Vorname, eingedeutscht zu Veit
 Veit (Heiliger) († um 304), Märtyrer
 Vitus (Film), Schweizer Film (2006) des Regisseurs Fredi M. Murer
 Vitus (Fahrrad), ein französischer Fahrradhersteller

Vitus ist der Künstlername folgender Personen:
 Maximilian Vitus (1897–1968), bayerischer Schauspieler und Autor

Vitus ist der Familienname folgender Personen:
 Károly Vitus, ungarischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Sankt Veit (Sankt Vitus)
 Saint Vitus, US-Musikgruppe
 Veitskirche, verschiedene nach Sankt Vitus benannte Kirchen